Макграт има више значења:
 Макграт (Аљаска)
 Макграт (Минесота)